Петра Бурка (; , Амстердам, Нидерланды) — канадская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года. В настоящее время работает тренером. Петра Бурка считается первой женщиной, исполнившей на международных соревнованиях тройной прыжок — сальхов на чемпионате Канады 1965 года..

В 2012 году включена в Международный еврейский спортивный зал славы

Биография 
Петра Бурка родилась в Амстердаме (Нидерланды). В 1951 году она с матерью, фигуристкой Эллен Бурка, переехала в Канаду. Петра тренировалась у своей матери. Обладая атлетическим строением тела, спортсменка с лёгкостью исполняла сложные прыжки — двойной аксель, даже тройной лутц (на тренировках), но получала низкие баллы за обязательные фигуры.

В 1961 году она стала чемпионкой Канады по фигурному катанию среди юниоров, а между 1964—1966 завоёвывала золото во «взрослой» категории. В 1965 году Бурка одержала победу на чемпионате мира, став первой канадской победительницей этого соревнования с 1947 года. Она представляла Канаду на Олимпийских играх 1964 года, где поднялась на третью ступень пьедестала. Кроме того, Бурка ещё дважды была бронзовым призёром чемпионатов мира.

В 1964 году её назвали Лучшим спортсменом Канады с вручением кубка. Она в 1964 и 1965 годах была лучшей женщиной-спортсменкой Канады. В 1965 году её ввели в Зал славы спорта Канады.

После окончания спортивной карьеры фигуристка занялась тренерской работой, а также комментировала соревнования на телеканалах «Си-би-си» и «Си-би-эс».

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на Sports-Reference.com.

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Комментаторы фигурного катания
Тренеры по фигурному катанию
Члены Международного еврейского спортивного зала славы